|-
| 3901 Nanjingdaxue || 1958 GQ || 7 aprilie 1958 ||  || 
|-
| 3902 Yoritomo || 1986 AL || 14 ianuarie 1986 ||  || , T. Urata
|-
| 3903 Kliment Ohridski ||  || 20 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 3904 Honda || 1988 DQ || 22 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 3905 Doppler || 1984 QO || 28 august 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3906 Chao ||  || 31 mai 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 3907 Kilmartin || A904 PC || 14 august 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 3908 Nyx || 1980 PA || 6 august 1980 || La Silla || 
|-
| 3909 Gladys ||  || 15 mai 1988 || Anderson Mesa || 
|-
| 3910 Liszt || 1988 SF || 16 septembrie 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 3911 Otomo || 1940 QB || 31 august 1940 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3912 Troja || 1988 SG || 16 septembrie 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 3913 Chemin ||  || 2 decembrie 1986 || Caussols || 
|-
| 3914 Kotogahama || 1987 SE || 16 septembrie 1987 ||  || T. Seki
|-
| 3915 Fukushima ||  || 15 august 1988 ||  || , 
|-
| 3916 Maeva ||  || 24 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3917 Franz Schubert || 1961 CX || 15 februarie 1961 ||  || F. Börngen
|-
| 3918 Brel ||  || 13 august 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 3919 Maryanning || 1984 DS || 23 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3920 Aubignan || 1948 WF || 28 noiembrie 1948 ||  || 
|-
| 3921 Klementʹev || 1971 OH || 19 iulie 1971 ||  || B. A. Burnașeva
|-
| 3922 Heather ||  || 26 septembrie 1971 ||  || 
|-
| 3923 Radzievskij ||  || 24 septembrie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3924 Birch || 1977 CU || 11 februarie 1977 || Palomar || E. Bowell, 
|-
| 3925 Tretʹyakov ||  || 19 septembrie 1977 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 3926 Ramirez ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 3927 Feliciaplatt ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 3928 Randa || 1981 PG || 4 august 1981 ||  || P. Wild
|-
| 3929 Carmelmaria ||  || 16 noiembrie 1981 ||  || 
|-
| 3930 Vasilev ||  || 25 octombrie 1982 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 3931 Batten || 1984 EN || 1 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3932 Edshay ||  || 27 septembrie 1984 || Palomar || , C. S. Shoemaker
|-
| 3933 Portugal ||  || 12 martie 1986 || La Silla || 
|-
| 3934 Tove ||  || 23 februarie 1987 ||  || , , 
|-
| 3935 Toatenmongakkai || 1987 PB || 14 august 1987 ||  || T. Seki
|-
| 3936 Elst || 2321 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 3937 Bretagnon || 1932 EO || 14 martie 1932 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3938 Chapront || 1949 PL || 2 august 1949 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3939 Huruhata || 1953 GO || 7 aprilie 1953 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3940 Larion ||  || 27 martie 1973 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 3941 Haydn ||  || 27 octombrie 1973 ||  || F. Börngen
|-
| 3942 Churivannia ||  || 11 septembrie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3943 Silbermann ||  || 3 septembrie 1981 ||  || F. Börngen
|-
| 3944 Halliday ||  || 24 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3945 Gerasimenko || 1982 PL || 14 august 1982 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3946 Shor ||  || 5 martie 1983 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 3947 Swedenborg || 1983 XD || 1 decembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3948 Bohr || 1985 RF || 15 septembrie 1985 ||  || 
|-
| 3949 Mach || 1985 UL || 20 octombrie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3950 Yoshida || 1986 CH || 8 februarie 1986 ||  || , T. Urata
|-
| 3951 Zichichi ||  || 13 februarie 1986 ||  || 
|-
| 3952 Russellmark ||  || 14 martie 1986 ||  || 
|-
| 3953 Perth ||  || 6 noiembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3954 Mendelssohn || 1987 HU || 24 aprilie 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 3955 Bruckner ||  || 9 septembrie 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 3956 Caspar ||  || 3 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 3957 Sugie || 1933 OD || 24 iulie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 3958 Komendantov || 1953 TC || 10 octombrie 1953 ||  || P. F. Șain
|-
| 3959 Irwin ||  || 28 octombrie 1954 ||  || 
|-
| 3960 Chaliubieju || 1955 BG || 20 ianuarie 1955 ||  || 
|-
| 3961 Arthurcox || 1962 OB || 31 iulie 1962 ||  || 
|-
| 3962 Valyaev || 1967 CC || 8 februarie 1967 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 3963 Paradzhanov ||  || 8 octombrie 1969 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 3964 Danilevskij ||  || 12 septembrie 1974 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 3965 Konopleva ||  || 8 noiembrie 1975 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3966 Cherednichenko ||  || 24 septembrie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 3967 Shekhtelia ||  || 16 decembrie 1976 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 3968 Koptelov ||  || 8 octombrie 1978 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 3969 Rossi ||  || 9 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 3970 Herran ||  || 28 iunie 1979 ||  || 
|-
| 3971 Voronikhin ||  || 23 decembrie 1979 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 3972 Richard ||  || 6 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 3973 Ogilvie ||  || 30 octombrie 1981 || Socorro || 
|-
| 3974 Verveer || 1982 FS || 28 martie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3975 Verdi ||  || 19 octombrie 1982 ||  || F. Börngen
|-
| 3976 Lise || 1983 JM || 6 mai 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 3977 Maxine || 1983 LM || 14 iunie 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 3978 Klepešta ||  || 7 noiembrie 1983 || Kleť || 
|-
| 3979 Brorsen ||  || 8 noiembrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3980 Hviezdoslav || 1983 XU || 4 decembrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3981 Stodola || 1984 BL || 26 ianuarie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3982 Kastelʹ ||  || 2 mai 1984 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 3983 Sakiko || 1984 SX || 20 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3984 Chacos ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 3985 Raybatson || 1985 CX || 12 februarie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 3986 Rozhkovskij ||  || 19 septembrie 1985 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 3987 Wujek ||  || 5 martie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3988 || 1986 LA || 4 iunie 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 3989 Odin || 1986 RM || 8 septembrie 1986 ||  || 
|-
| 3990 Heimdal ||  || 25 septembrie 1987 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| 3991 Basilevsky ||  || 26 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 3992 Wagner ||  || 29 septembrie 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 3993 Šorm ||  || 4 noiembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 3994 Ayashi || 1988 XF || 2 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 3995 Sakaino || 1988 XM || 5 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 3996 Fugaku ||  || 5 decembrie 1988 ||  || , 
|-
| 3997 Taga ||  || 6 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 3998 Tezuka || 1989 AB || 1 ianuarie 1989 ||  || 
|-
| 3999 Aristarchus || 1989 AL || 5 ianuarie 1989 || Chiyoda || T. Kojima
|-
| 4000 Hipparchus || 1989 AV || 4 ianuarie 1989 || Kushiro || , 
|-